Mastrangelo ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Mastrangelo (1938–2016), US-amerikanischer Sänger und Schlagzeuger
 Luigi Mastrangelo (* 1975), italienischer Volleyballspieler